24. Европско првенство у атлетици одржано је од 6. до 12. августа 2018. године у Берлину, (Немачка), како је одлучено у новембру 2013. од стране Европске атлетске асоцијације (ЕАА). Берлин је добио ову организацију тако што је остао једини кандидат, после повлачења Будимпеште. Првенство ће се одржати на Олимпијском стадиону у Берлину. Ово је трећи пут да је Немачка организовала такмичење, после Штутгарта 1986. и Минхена 2002.

Европско првенство у атлетици 2018. године било је део првог вишеспортског Европског првенства у олимпијским спортовима са домаћинима у Берлину и Глазгову. То је 11-дневна прослава европског спорта и одржаваће се сваке четири године.

У свом првом Првенству такмичило се у 7 спортова: атлетика, акватика (пливање, пливање на отвореним водама, скокови у воду, синхроно пливање), веслање, голф, бициклизам, гимнастика, триатлон. Око 4.500 спортиста и 52 земље учествовали су на првенствима. Европско атлетско првенство у Берлину одржано је од 7. до 12. августа. Шест других спортова у Глазгову од 2. до 12. августа.

Међународна атлетска федерација (ИААФ) саопштила је 10 дана пред почетак првенства да суспензија Атлетског савеза Русије због распрострањеног допинга остаје на снази, па руски атлетичари неће учествовати на овом првенству.

На програму првенства било је 48 атлетских дисциплина по 24 у обе конкуренције мушкој и женској. Учествовало је 1.572 такмичара (828 мушкарца и 744 жене) из 50 земље. На програму су биле и две дисциплине екипног такмичења у маратону везане за Европски куп у маратону. Иако се овај Куп одржава од 1994. сваке четврте године у саставу Европског првенства, ово је први пут да ЕАА медаље освојене у овим дисциплинама сврстава у биланс медаља и табелу успешности.

Систем такмичења 
Систем такмичења у дисциплинама који имају 3 нивоа (квалификације, полуфинале и финале) осим трке на 800 метара, измењен је тако да такмичари који се на европским ранг листама у тим дисциплинама са пресеком 30. јула. 2018. налазе од 1 до 12 места, директно пласирају у полуфинале. Ако међу првих 12 на ранг листи има више такмичара из једне земље, могу учествовати само тројица.

Календар такмичења 
Програм по датумима и дисциплинама.

|}

Земље учеснице 
Учествовала су 1.572 такмичара (828 мушкарца и 744 жене) из 51 земље.

  Азербејџан 3 
  Албанија 3 
  Неутрални атлетичари 29
  Андора 1 (1+0)
  Аустрија 16
  Белгија 35
  Белорусија 38
  Босна и Херцеговина 6
  Бугарска 14
  Гибралтар 3 (3+0)
  Грузија 3 
  Грчка 37
  Данска 11 
  Естонија 22
  Израел 8
  Ирска 33
  Исланд 4
  Италија 91
  Јерменија 2 
  Кипар 11
  Косово 2
  Летонија 18 
  Литванија 27
  Луксембург 3
  Мађарска 35
  Македонија 2 
  Малта 2 
  Молдавија 6
  Монако 1 
  Немачка 140
  Норвешка 34
  Пољска 86
  Португалија 37
  Румунија 36
  Сан Марино 2
  Словачка 21
  Словенија 10
  Србија 12 (4+8)
  Турска 43
  Уједињено Краљевство 111
  Украјина 88
  Финска 47
  Француска 84
  Холандија 46
  Хрватска 22
  Црна Гора 4 
  Чешка 51 
  Швајцарска 54
  Шведска 68
  Шпанија 99

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 
ЕАА је дао следеће норме.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 
Напомена: Европска атлетска асоцијација (ЕАА) у биланс медаља на укључује медаље које су освојили  Неутрални атлетичари. (1 злато, 3 сребра и 2 бронзе = 6)  Исто важи и за Табелу успешности.

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2018. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2018. постигнут је: 1 светски рекорд У-20, 3. европска рекорда У-23, ... рекорда европских првенства, ... најбољих светских резултата сезоне, ... најбољих европских резултата сезоне и ... националних рекорда.

Светски рекорди у атлетици на отвореном за јуниоре У-20 (1)

Европски рекорди у атлетици на отвореном за млађе сениоре У-23 (4)

Европски рекорди у атлетици на отвореном за јуниоре У-20 (2)

Најбољи светски резултат сезоне ( )

Рекорди европских првенстава у атлетици на отвореном (11)

Најбољи европски резултати сезоне ( )

Национални рекорди

Референце

Спољашње везе 

 
Европско првенство у атлетици на отвореном
Спорт у Берлину
Атлетика у 2018.